Бо Ериксон може бити:

Бо Ериксон (атлетичар), (1919–1970) шведски атлетски репрезентативац у бацању кладива,
Бо Ериксон (хокејаш на леду), (*1958) шведски репрезентативац у хокеју на леду.